Старые Карамалы — ойконим.

 Старые Карамалы — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Старые Карамалы — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.